El príncipe Roberto de Orleans, conde de La Marche (nacido el 6 de septiembre de 1976 en Edimburgo) es el único hijo sobreviviente de Teobaldo de Orleans, conde de La Marche y de su esposa, Marion Mercedes Gordon-Orr. Su padre fue el menor de los hijos del pretendiente orleanista a la corona de Francia, Enrique, conde de París, y de su esposa, la princesa Isabel de Orleans-Braganza. Como nieto del Conde de París Roberto posee el status de Petit-Fils de France y el tratamiento de Su Alteza Real.

Ancestros 

</div></div>

Referencias 
Philippe de Montjouvent, Le Comte de Paris et sa descendance, Du Chaney Eds, Paris, 1998 (ISBN 2913211003).
Jacques d'Orléans avec la collaboration de Bruno Fouchereau, Les ténébreuses affaires du comte de Paris, Albin Michel, Paris, 1999 (ISBN 2-22-611081-X).
Georges Poisson, Les Orléans, une famille en quête d'un trône, Perrin, Paris, 1999 (ISBN 2-26-201583-X).

Casa de Borbón en Francia
Dinastía de Orleans
Nacidos en Edimburgo